Фесенков, Василий Григорьевич (1889—1972) — советский астроном, один из основоположников астрофизики, академик АН СССР.
 Фесенков — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 (2286) Фесенков — типичный астероид главного пояса, открытый в 1977 году советским астрономом Н. Черных.

См. также 
 Фесенко